Шенихово — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена в 8 км к востоку от центра города Остров. Шенихово является единственным населённым пунктом прежней Городищенской волости, который находится на левом берегу реки Великая: все остальные деревни прежней Городищенской волости расположены на правобережье.

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)